

Anno 
 229 o 229 a.C.

Codici 
 229 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Gian Camillo Gloriosi di Montecorvino Rovella in provincia di Salerno

Matematica 
 229 – numero